Рохма — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Рохма — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Рохма — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Река 
 Рохма — река Ленинградской области, впадает в озеро Ройка.